Im Lauf der Jahrhunderte fanden in der Nähe der Stadt Ravenna in Italien eine ganze Reihe von Gefechten statt – die meisten davon im 5. Jahrhundert, als Ravenna Residenz auf der Halbinsel war – die den Namen Schlacht bei Ravenna tragen:

 Im Jahr 419 zwischen dem Römischen Reich und den Ostgoten
 Im Jahr 432 zwischen konkurrierenden Fraktionen des Weströmischen Reichs, siehe Schlacht bei Ravenna (432)
 Im Jahr 476, als Odoaker Ravenna eroberte und das Weströmische Reich sein Ende fand.
 Im Jahr 493, als Theoderich der Große Odoaker unterwarf, siehe Rabenschlacht
 Im Jahr 729 zwischen den Italienern und dem Byzantinischen Reich, siehe Schlacht bei Ravenna (729)
 Im Jahr 1512 zwischen den Spaniern und den Franzosen während des Kriegs um die Heilige Liga (1511), siehe Schlacht bei Ravenna (1512)